Brigham ist der Familienname folgender Personen:

 Asa Brigham (1788–1844), US-amerikanischer Politiker

 Clarence Saunders Brigham (1877–1963), US-amerikanischer Bibliothekar
 Elbert S. Brigham (1877–1962), US-amerikanischer Politiker
 Elijah Brigham (1751–1816), US-amerikanischer Politiker
 Julie Brigham-Grette (* 1955), US-amerikanische Geologin
 Lewis A. Brigham (1831–1885), US-amerikanischer Politiker
 Paul Brigham (1746–1824), US-amerikanischer Politiker
 William Tufts Brigham (1841–1926), US-amerikanischer Geologe, Botaniker und Ethnologe

Brigham ist der Name folgender Orte:
 Brigham (Cumbria), England
 Brigham (East Riding of Yorkshire), England
 Brigham (Québec), Kanada
 Brigham (Wisconsin), im Iowa County
 Brigham City, im Box Elder County, Utah

im NRHP gelistete Objekte:
 Brigham Academy, in Bakersfield, Vermont, ID-Nr. 95001428
 Brigham Cemetery, in Marlborough, Massachusetts, ID-Nr. 04000933
 Brigham City (Winslow), in Winslow, Arizona, ID-Nr. 78000558
 Brigham City Carnegie Library, in Brigham City, Utah, ID-Nr. 84000143
 Brigham City Fire Station/City Hall, in Brigham City, Utah, ID-Nr. 88000389
 Brigham City Mercantile and Manufacturing Association Mercantile Store, in Brigham City, Utah, ID-Nr. 89000453
 Brigham City Mercantile and Manufacturing Association Woolen Factory, in Brigham City, Utah, ID-Nr. 89000451
 Brigham Hall, in Canandaigua, New York, ID-Nr. 84002827
 Brigham House, in Waltham, Massachusetts, ID-Nr. 89001551
 Brigham’s Tavern, in Coventry, Connecticut, ID-Nr. 82004383

Siehe auch:
 Brigham Lake
 Mount Brigham, Berg in der Antarktis